Cibuntu (Simpenan), een plaats in Indonesië
Cibuntu (Pasawahan), een plaats in Indonesië
Cibuntu (Ciampea), een plaats in Indonesië
Cibuntu (Bandung Kulon), een plaats in Indonesië
Cibuntu (Cibitung), een plaats in Indonesië
Cibuntu (Cigandamekar), een plaats in Indonesië